Popielec – święto religijne zaczynające Wielki Post
 Popielec – serial telewizyjny w reżyserii Ryszarda Bera z 1982 r.
 Popielec – akwarela Juliana Fałata z 1881 r.
 Popielec – poemat Thomasa S. Eliota z 1930 r.